Gli Island Games 1993 (it. Giochi delle Isole 1993), quinta edizione della competizione, si svolsero sull'Isola di Wight dal 3 al 9 luglio 1993.

Medagliere

Sport

Voci correlate 
 Calcio agli Island Games 1993

Collegamenti esterni